História do Brasil

Livros
 História do Brasil (Vicente do Salvador), livro de 1627
 História do Brasil (João Ribeiro), livro de 1901
 História do Brasil (Bloch Editores), livro de 1972

Ver também
:Categoria:Livros de história do Brasil

Desambiguações de literatura